Alan Lowenthal – politico statunitense
 Elsa Löwenthal – seconda moglie di Albert Einstein
 Johann Löwenthal – scacchista britannico di origine ungherese
 Leo Löwenthal – sociologo e filosofo tedesco naturalizzato statunitense